Панцула́я () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Леван Панцулая (* 1986) — грузинський шахіст.
 Натія Панцулая (* 1991) — українська футболістка.

Грузинські прізвища